Christiansholm kan syfta på:

Geografi

Danmark 

 Christiansholm, Köpenhamn, ö, Köpenhamn,

Tyskland 

 Christiansholm, Schleswig-Holstein – kommun, Schleswig-Holstein,